Марозія (Мароція) (, 880/892 — 937/954) — дочка римського сенатора Феофілакта та його дружини Феодори.

Біографія 
Відрізняючись красою і легкою вдачею, успадкованими від матері, вона мала, разом з нею, великий вплив на пап Х століття. Вийшовши заміж за Альберіка, маркграфа Камерино, за допомогою свого коханця, папи Сергія III, Марозія спонукала чоловіка, переможця над сарацинами при Гарільяно, захопити владу над Римом. Коли це не вдалося через протидію папи Івана X і Альберіх був убитий, Марозія вийшла заміж за Гвідо, маркграфа Тоскани, склала собі сильну партію в Римі, захопила Іоанна Х і наказала задушити його у в'язниці. Найближчі за ним папи — Лев VI і Стефан VII були креатурами Марозії, яка після смерті Стефана звела на папський престол свого сина від папи Сергія, Івана XI, і стала повною володаркою Риму і церкви. Між тим, Гвідо помер, і Марозія вийшла заміж за Гуго, короля Арелатского та Італійського. Незабаром після весілля її син від першого шлюбу, Альберік, збурив римлян проти матері, вигнав Гуго з Риму, захопив у свої руки владу, віддав під варту папу і ув'язнив Марозію, де вона залишалася до самої смерті.

Період контролю Марозії і Феодори над Римом називається порнократія.

Чоловіки:
 Альберік I Сполетський
 Гвідо, маркграф Тоскани
 Гуго Арльський, король Італії
Діти:
 Іван XI
 Альберік II Сполетський
 Серджо
 Костянтин
 Берта

Родовід 

Персоналії за алфавітом
Середньовічна Італія